Ein geographisches Gitter ist ein System von Linien, welches auf einer Karte (Kartografie) aufgebracht ist.

Die Linien orientieren sich an den Längen- und Breitenkreisen des Erdkörpers.

Da sie durch die Einebnung des Erdkörpers bei der Kartenprojektion „verzerrt“ werden, bilden sie unregelmäßige Vierecke in Form von Trapezen, Dreiecken, Rechtecken mit unterschiedlichen Seitenlängen, selten Quadrate, manchmal auch mit gekrümmten Linien.

Geographische Gitter sind für Ortsbestimmungen mittels Koordinatensystemen weniger geeignet, geben aber Auskunft über die Lage eines Ortes in Bezug auf Länge und Breite im Gradsystem.

Siehe auch 
 Geodätisches Gitter
 Kartenprojektion

Navigation